Desa Medini kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Medini (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 110,78), Jawa Tengah, 
 Desa Medini (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 110,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar